Kamuthy Balázs (?–1580) egri várvédő, erdélyi udvari főkapitány
 Kamuthy Balázs (?–1628) erdélyi fejedelmi tanácsos, kincstartó, Doboka megye főispánja